Тайба — многозначный термин.

 Тайба — река в России, протекает в Кемеровской области.
 Тайба — поселение в мухафазе Алеппо, Сирия.
 Тайба — в 1917—1927 годах название села Лащ-Таяба;
 Аль-Тайба — поселение в мухафазе Хомс, Сирия.

См. также 
 Тайбо
 Тайбе